Петько — украинская фамилия (женская форма фамилии Петько):
 Петько, Светлана Петровна (род. 1970) — российская футболистка.
 Петько, Сергей Юрьевич (род. 1994) — украинский футболист.
 Петько, Валерий Михайлович (род. 1956) — советский, российский гидрограф, океанограф, гидролог.